Astrid van der Veen (1986) – cantante olandese
 Frans van der Veen (1919-1975) – calciatore olandese
 Inge van der Veen (1960) – ex cestista olandese

Pagine correlate
 Veen (disambigua)
 Van Veen